De Sève ou DeSève est un nom de famille notamment porté par :
Catherine De Sève est une actrice canadienne. 
Jacques de Sève (actif : 1742-1789) est un dessinateur, graveur et illustrateur français.
Joseph-Alexandre DeSève (1896-1968) est un distributeur et producteur de films canadien.